«Королевство алмазов» (, Hirok Rajar Deshe) — индийский музыкальный фильм 1980 года режиссёра Сатьяджита Рая. Фильм является второй частью дилогии «Гупи поёт, Багха танцует».

Сюжет 
Музыкальный дуэт Гупи и Багха пригласили выступить в Королевстве алмазов. Этим королевством правит тиран, накопивший огромное богатство, в то время как его подданные голодают и страдают. Протестующих забирают в камеру для промывания мозгов. Министры являются лишь марионетками. Единственный враг короля в его землях — школьный учитель. После того, как его школу закрывают, он бежит в горы, где его встречают Гупи и Багха. Учитель открывает им истинную сущность короля. Вместе они решают свергнуть тирана.

В ролях

Награды и номинации 
Фильм получил несколько «Серебряных Лотосов» (, Rajat Kamal) Национальной кинопремии (главной кинематографической премии Индии), по категориям:
 «Лучший художественный фильм на бенгали» — разделен между продюсирующей организацией (Департаментом информации и культурных связей правительства штата Западная Бенгалия) и режиссёром Сатьяджитом Раем
 «Лучшая звукорежиссура» — Сатьяджит Рай
 «Лучший мужской закадровый вокал» — Ануп Гошал

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы на бенгальском языке
Фильмы-сказки Индии
Музыкальные фильмы Индии
Фильмы Индии 1980 года